Joan Baptista Pla i Agustí (1720 - París? 1773), oboista i compositor català
 Joan Pla Villar, més conegut com a Joan Pla (Artana, 1942), escriptor i novel·lista
 Joan Pla, (Felanitx, 1934-2016) periodista mallorquí